Gajowa – dawny folwark, nazwa we Wrocławiu

2 cieki wodne:
 Gajowa – potok Skorej
 Gajowa – stare koryto Narwi

3 oronimy:
 Gajowa – szczyt na Pogórzu Kaczawskim, położony w woj. dolnośląskim, powiecie złotoryjskim, w gminie Świerzawa
 Gajowa – szczyt położony w woj. dolnośląskim, w powiecie lwóweckim, w gminie Wleń
 Gajowa – szczyt na Górach Orlickich, położony w woj. dolnośląskim, w granicach miasta Duszniki-Zdrój

Zobacz też 
 Gajowy, Gajówka